Санта Катарина Локсича има више значења:

 Општина Санта Катарина Локсича (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Локсича (Санта Катарина Локсича, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику